Ла Торесиља има више значења:

 Ла Торесиља (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Торесиља (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Торесиља (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Торесиља (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Торесиља, Пуерто де Куикатео (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Торесиља (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Торесиља (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Торесиља (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику